Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Мір'яна Лучич-Бароні з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Патрісія Тарабіні /  Кароліна Віс (1-ше коло)
 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (1-ше коло)
 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1998 Doubles Draw

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open, парний розряд